Cinq navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Cornwallis, d'après l'amiral William Cornwallis :
 le , une galère de 5 canons achetée en 1777 et revendue en 1782 ;
 le , un navire de transport acheté en 1781 qui fait naufrage dans l'Atlantique l'année suivante ;
 le , un navire de ligne de quatrième rang de 54 canons acheté en 1805. Renommé HMS Akbar en 1811 il est revendu en 1862 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang de 74 canons lancé en 1813. Renommé HMS Wildfire en 1916 il est démoli en 1975 ;
 le , un cuirassé de classe Duncan lancé en 1901 et coulé en 1917 par un U-boot.

Cornwallis